Catus steht für:

 Catus, französische Gemeinde im Département Lot

Catus ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Quintus Egnatius Catus, römischer Statthalter
 Sextus Aelius Catus, römischer Politiker der frühen Kaiserzeit
 Sextus Aelius Paetus Catus, römischer Politiker, Konsul 198 v. Chr.